Tha Mai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chanthaburi, Thailanda, cu o populație de 69.403 locuitori și o suprafață de 612,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 124 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Chanthaburi